VDL-Maassluis, een amateurvoetbalvereniging uit Maassluis
VDL Groep, een internationale groep metaalverwerkende bedrijven, waaronder:
 VDL Bus & Coach, dat weer onder te verdelen is in:
VDL Bus Heerenveen, Nederlandse fabrikant van stads- en streekbussen
VDL Bus Modules, Nederlandse fabrikant van touringcars, stads- en streekbussen
VDL Bus Valkenswaard, Nederlandse fabrikant van touringcars, stads- en streekbussen
VDL Bus Venlo, Nederlandse fabrikant van mini- & midibussen 
VDL Bus Chassis, Nederlandse fabrikant van chassis voor touringcars, stads- en streekbussen 
VDL Bus Roeselare, een Belgische bouwer van autobussen
 VDL NedCar